Les Gymnosomata sont un ordre de mollusques de la sous-classe des Heterobranchia. Ce groupe est extrêmement proche de celui des Thecosomata. 

La plupart des espèces de ce groupe ont la particularité d'être pélagiques (nageuses), ce qui est rare chez les gastéropodes.

Classification 
Selon  :
 super-famille des Clionoidea Rafinesque, 1815
 famille des Clionidae Rafinesque, 1815 -- 6 genres
 famille des Cliopsidae O. G. Costa, 1873 -- 2 genres
 famille des Notobranchaeidae Pelseneer, 1886 -- 1 genre
 famille des Pneumodermatidae Latreille, 1825 -- 6 genres
 super-famille des Hydromyloidea Pruvot-Fol, 1942 (1862)
 famille des Hydromylidae Pruvot-Fol, 1942 (1862) -- 1 genre
 famille des Laginiopsidae Pruvot-Fol, 1922 -- 1 genre

Références taxinomiques

Notes et références 

Opisthobranchia